Les Mauvais Compagnons (Métamorphoses II) est un album de Plume Latraverse, sorti en 1984.

Liste des titres

Album de Plume Latraverse
Album publié par Sony Music Entertainment
Album musical sorti en 1984